Фінал Кубка Іспанії з футболу 2008 — футбольний матч, що відбувся 16 квітня 2008 року. У ньому визначився 106-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2008 у футболі
2008 в іспанському спорті